Roca bezeichnet:
 La Roca del Vallès, eine Stadt in Katalonien (Spanien)
 Roca (Guitiriz), Ort in der Gemeinde Guitiriz, Provinz Lugo, Galicien, Spanien
 General Roca (Río Negro), General Roca (Córdoba), Villa General Roca und Colonia General Roca, Orte in Argentinien
 Departamento General Roca (Córdoba) und Departamento General Roca (Río Negro), Verwaltungseinheiten Argentiniens
 Roca (Nebraska), Ort in den USA
 Inca Roca und Sinchi Roca, Inka-Herrscher
 Roca Partida, mexikanische Felseninsel im Pazifik
 Roca Catedral, chilenische Felseninsel im Pazifik
 Cabo da Roca, westlichster Punkt des europäischen Festlands in Portugal
 Cabo Gran Roca in Antarktika
 Copa Roca, ein Fußballwettbewerb zwischen Argentinien und Brasilien
 Lago Roca (Río Negro), Lago Roca (Santa Cruz) und Lago Roca (Feuerland), drei Seen in Patagonien
 Roca (Unternehmen), ein spanischer Hersteller von Sanitärkeramik und Fliesen
 Roca Vecchia, einen archäologischen Fundort beim gleichnamigen Ortsteil der Gemeinde Melendugno in Apulien
 Roca-Inseln, Inselgruppe des Wilhelm-Archipels, Antarktis
 Kap Roca, Kap von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Roca (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil und eine Parroquia urbana im Kanton Guayaquil der ecuadorianischen Provinz Guayas

Roca ist der Familienname folgender Personen:
 Alejo Vidal-Quadras Roca (* 1945), spanischer Politiker (PP), MdEP
 Àlex Roca (* 1991), andorranischer Fußballspieler
 David Pujol i Roca (1894–1979), katalanischer Musikwissenschaftler, Benediktiner und Mönch des Klosters Montserrat
 Dídac Roca i Segrià, katalanischer Komponist, Organist und Chormeister der Escolania de Montserrat
 Deodoro Roca (1890–1942), argentinischer Jurist und Menschenrechtsaktivist
 Eduardo Roca (* 1973), spanischer Maler
 Emma Roca Rodríguez (* 1973), spanische Skibergsteigerin
 Gilberte Roca (1911–2004), französische Politikerin
 Ignaci Roca (* 1986), costa-ricanischer Tennisspieler
 Jesús Roca (* 1960), mexikanischer Fußballspieler
 José Antonio Roca (1928–2007), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Josep Roca-Pons (1914–2000), spanischer Romanist, Hispanist und Katalanist
 Juan Roca (1950–2022), kubanischer Basketballspieler

 Laura Roca (* 1980), spanische Schwimmerin
 Marc Roca (* 1996), spanischer Fußballspieler
 Maria Mercè Roca (* 1958), spanische Schriftstellerin und Politikerin

 Miguel Roca Cabanellas (1921–1992), spanischer römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Valencia
 Miquel Roca (* 1940), spanischer Politiker
 Nuria Roca (* 1972), spanische Fernsehmoderatorin
 Oriol Roca (* 1979), spanischer Jazzmusiker
 Oriol Roca Batalla (* 1993), spanischer Tennisspieler
 Paco Roca (* 1969), spanischer Comicautor
 Roger Roca (* 1978), spanischer Langstreckenläufer und Duathlet
 Rudecino Roca (1850–1903), argentinischer Militär und Gouverneur
 Vicente Roca, spanischer Schauspieler

ROCA steht als Abkürzung für

 ROCA-Verwundbarkeit, , einem kryptografischen Angriff auf RSA-Schlüsselpaare.

Siehe auch:
 Roça
 Rocca
 Róka
 ROKA
 Rokka
 La Ròca
 Rocas